Christen Friis Rottbøll – medico e botanico danese
 Einar Friis Baastad – calciatore norvegese
 Harald Friis – ingegnere danese naturalizzato statunitense
 Jakob Friis-Hansen – allenatore di calcio ed ex calciatore danese
 Janus Friis – imprenditore danese
 Laila Friis-Salling – sciatrice freestyle groenlandese
 Lotte Friis – ex nuotatrice danese
 Michael Pedersen Friis – politico danese